Austin är både ett förnamn och ett efternamn i det engelska språket. Det är en sammandragning av Augustine. Som förnamn är det ett mansnamn.

Personer med namnet

Efternamn
Alfred Austin (1835–1913), brittisk poet
Brett Austin (1959–1990), nyzeeländska simmare
Bunny Austin (1906–2000), brittisk tennisspelare
Charles Austin (född 1967), amerikansk friidrottare
Charlie Austin (född 1989), engelsk fotbollsspelare
Chase Austin (född 1989), amerikansk NASCAR-förare
Coco Austin (född 1979), amerikansk skådespelare, dansare och glamourmodell
Dallas Austin (född 1970), amerikansk musiker
Debbie Austin (född 1948), amerikansk golfspelare
Denise Austin (född 1957), amerikansk finessexpert
Emilio Lozoya Austin (född 1974), mexikansk företagsledare
Ernest Austin (1874–1947), brittisk kompositör
Frederic Austin (1872–1952), brittisk sångare
Gene Austin (1900–1972), amerikansk sångare
Henry Austin (arkitekt) (1804–1891), amerikansk arkitekt
Henry Austin (baseboll) (1844–1904), amerikansk basebollspelare
Henry Austin (1906–2000), brittisk tennisspelare
Herbert Austin (1866–1941), brittisk grundare av Austin Motor Company
Horace Austinv(1831–1905), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Minnesota
Hubert Austin (1845–1915), brittisk arkitekt
J. L. Austin (1911–1960), brittisk filosof
Jake T. Austin (född 1994), amerikansk skådespelare
 John Austin, flera personer
 John Austin (politiker) (född 1944), brittisk politiker
 John Austin (rättsfilosof) (1790–1859), engelsk jurist
 John Arnold Austin (1905–1941), amerikansk sjöman
Johntá Austin (född 1980), amerikansk singer-songwriter
Kate Austin (1864–1902), amerikansk författare, feminist och anarkist
Kent Austin (född 1963), amerikansk fotbollsspelare och coach
Lloyd Austin (född 1953), amerikansk general
Mary Hunter Austin (1868–1934), amerikansk författare
Miles Austin (född 1984), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
Ned Austin (1925–2007), amerikansk skådespelare
Patti Austin (född 1950), amerikansk sångerska
Phil Austin (född 1941), amerikansk komiker och författare
Rodolph Austin (född 1985), jamaicansk fotbollsspelare
Sarah Austin (journalist) amerikansk Internetpersonlighet
Sarah Austin (författare) (1793–1867), engelsk författare
Sherrié Austin (född 1970), australisk musiker
Stephen F. Austin (1793–1836), amerikansk politiker, grundare av Texas
Steve Austin (född 1964), amerikansk fribrottare och skådespelare
Stone Cold Steve Austin (född 1964), amerikansk fribrottare och skådespelare
Tavon Austin (född 1990), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
Tex Austin (1886–1938), amerikansk rodeopromotor
Tim Austin (född 1971), amerikansk boxare
Tracy Austin (född 1962), amerikansk tennisspelare
Warren Austin (1877–1962), amerikansk politiker
Woody Austin (född 1964), amerikansk golfspelare

Förnamn
Austin Butler (född 1991), amerikansk skådespelare
Austin Clarke (född 1934), kanadensisk författare
Austin Collie (född 1985), kanadensisk-född amerikansk fotbollsspelare
Austin Egen (1897–1941), österrikisk sångare, pianist och kompositör
Austin Healey (född 1973), brittisk rugbyspelare
Austin Idol, ringnamnet på den amerikanske fribrottaren Dennis McCord (född 1949)
Austin Mitchell, brittisk parlamentsledamot
Austin Nichols (född 1980), amerikansk skådespelare
Austin Osman Spare (1886–1956), engelsk konstnär och magiker
Austin Stevens (född 1950), sydafrikansk fotograf

Se även
Augustine – flera
Austen

Engelska efternamn
Förnamnsförgreningssidor